Араксия Мушегян (арм. Արաքսիա Մուշեղյան; род. 1969) — композитор, пианистка, певица, музыкальный продюсер. Дважды становилась обладательницей гран-при на конкурсе «MISS SOUL» среди авторов-исполнителей. Музыкальный продюсер проекта «Ереван-Москва-Транзит». Генеральным продюсером проекта «Ереван-Москва-Транзит» является Рубен Джагинян. Дочь известного армянского архитектора Гургена Нерсесовича Мушегяна.

Творческая деятельность 
Окончила Специальную музыкальную школу им. Чайковского по классу фортепиано у профессора Байбуртян А. В. и композиции у профессора Мависакаляна М. А. с медалью и Ереванскую государственную консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано у профессора Байбуртян А. В. и композиции у Смбатяна А. Б.

С 1980 по 1985 год была участницей детского ВИА «Аревик», в составе которого гастролировала по городам СССР, и уже была автором многих песен, исполняемых данным коллективом.

В 1982 году песня «Как весело в этом мире», где она была автором музыки и текста, получила специальную премию «Лучшая песня года» на конкурсе Гостелерадио Армении.

В 1984 году песня «Ереван» получила первую премию на конкурсе «Эребуни-Ереван».

С 1991 по 1993 работала в Государственном Театре Песни Армении, одновременно возглавляла эстрадный отдел при Армконцерте. Занималась организацией концертов, вела ряд передач на телевидении и радио.

С 1991 года стала сотрудничать с российскими артистами как автор песен, помимо того, выступала с ними в совместных концертах. Была на гастролях во Франции, Италии, Англии, Норвегии, Дании, Голландии, Швеции, Турции, Латвии, Греции и т. д.

С 1989 по 1992 г. принимала участие в популярном телешоу Артура Григоряна «АЙО».

В 1989 году в составе группы певцов принимала участие в программе французского телевидения «Сакре суаре» с Шарлем Азнавуром.
Участвовала в международном телемарафоне «Интертелешоу» в 1989 г.

Дважды, в 1989 г. и в 1991 г. становилась обладательницей Гран-при в конкурсе «Мисс Соул» среди авторов-исполнителей.

В 1991 г. премия Министерства Культуры Армении и Гостелерадио Армении «Асуп», как лучшему автору-исполнителю года. Автор песен, исполняемых Эльвиной Макарян, Эрной Юзбашян, Шушан Петросян, Артуром Испиряном, Вардуи Варданян.
Участвовала в телевизионном проекте «777» в качестве ведущей авторской рубрики.

В 1994 г. лауреат конкурса «Ялта-Москва-Транзит-94».

С 1992 г. сотрудничала со студией Рафа Сардарова, в качестве солистки и организатора шоу-программ. Принимала участие в съёмках популярных телепередач, таких как «Горячая десятка», «Шире круг», «Кабаре — все звёзды».

C 1994 г. по 1998 г. работала на студии «Престиж-рекордс», в качестве композитора, аранжировщика и вокалистки.

Автор музыкального дизайна радиостанций «Арбат-радио» и «Мегаполис — FM».

Многочисленные концерты, в качестве пианистки с Государственным симфоническим оркестром оперы и балета им. Спендиарова, с эстрадно-симфоническим оркестром Гостелерадио Армении, под управлением Мелика Мависакаляна, с эстрадно-симфоническим оркестром Гостелерадио СССР, под управлением Бадхена, с эстрадно-симфоническим оркестром Гостелерадио России, под управлением Кожлаева .
Автор многочисленных песен, исполняемых Сосо Павлиашвили, Шандором, группой «Штар», Владом Сташевским, Соной, группой «Cool & Jazzy», Русланом Масюковым, Дианой Диез, группой «Аура», Anastasia Ivan.

С 2002 г. по 2004 г. солистка акапельной группы «Cool & Jazzy».

С 2002 г. в качестве музыкального продюсера работает над разработкой музыкальных концепций всевозможных проектов, написанием музыки различным исполнителям, саундтреков к фильмам.

С 2001 г. работает со студией «Music records» в качестве музыкального продюсера и композитора. Её песни исполняют лучшие исполнители Армении и России.

К настоящему времени в её багаже около 300 песен, симфонические увертюры, струнный квинтет, трио-вариации на народные темы, кантаты для хора с оркестром, множество фортепианных произведений, саундтреков к фильмам «Дед 005», «Скажи „Убить“», «Две сестры», «Кукловод», «2 Антона», саунд-продюсер и аранжировщик фильма «Королева», и т. д.
Преподает вокал по авторской методике.

Музыкальный продюсер проектов «Ереван-Москва транзит» и «Ереван-Киев транзит»(разработка идеи проекта, отбор музыкального материала, подбор исполнителей, аранжировка, саунд-продюсирование)

В 2017 году в СКК в Ереване состоялась премьера грандиозного музыкального проекта «АМЕН» при участии симфонического оркестра, классического хора, поп-группы и фольклорного коллектива, а также оперных певцов и артистов балета. «АМЕН» - музыкально-драматическое представление в трех актах, проект сочетающий в себе несколько жанров, языков и культур.  Авторы проекта ( Араксия Мушегян - композитор и музыкальный продюсер проекта и Асмик Чахмахчян - автор концепта и генеральный продюсер ) посредством символических образов, визуальных эффектов и музыки создают на сцене впечатляющее действо о тысячелетней истории Армении. Используя современные художественные формы танца и музыки, это уникальное шоу объединяет в себе древность и современность. Представление основано на оригинальном либретто, оригинальной музыке, и оригинальной хореографии  в сочетании с наиболее современными светомузыкальными сценическими технологиями.

Примечания

Ссылки 
Официальная страница на Facebook

http://www.amenproject.net

https://www.youtube.com/user/Araxiya/about

http://www.facebook.com/Araxiyaofficial

Персоналии по алфавиту
Выпускники Ереванской консерватории
Родившиеся в Ереване